Эльяшив — еврейская фамилия. Известные носители:
 Эльяшив, Йосеф Шалом (1910—2012) — раввин, духовный руководитель партии Дегель ха-Тора в Израиле и литовского направления в ортодоксальном иудаизме.
 Эльяшив, Шломо бен Хаим (1841—1926) — раввин, ашкеназский каббалист.
 Эльяшив (мошав) — мошав в Израиле.